Балой-Лам (, букв. «Гора балойцев»; Балойлам) — горная вершина в Ачхой-Мартановском районе Чечни, в междуречье Осухи, левого притока Гехи, и Белая Шалажи — левой составляющей реки Шалажа (бассейн Сунжи). Высота над уровнем моря составляет 2029,9 метра. В звене горы Балойн-Лам имеются две возвышенности: Боккха-Таш-Корта и Жома-Таш-Корта на картах Таши-Корт.

История 
Согласно преданию, на горе Болойлам некогда зародилось воинственное чеченское этническое общество балой. Ныне представители этого чеченского тайпа живут в таких российских городах как Грозный, Аргун, Гудермес, в российских населённых пунктах Пседах, Бердакел, Курчалой, Гелдагана, Цоцин-Юрте, Иласхан-Юрте, Ойсхара, в турецких городах Чардакх и Стамбул, а также на территории Ирака, Иордании и Сирии.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Топонимический словарь (А. В. Твердый). Болойлам 

Горные вершины Чечни
Ачхой-Мартановский район